Byrd Mountain bezeichnet mehrere Erhebungen in den Vereinigten Staaten:

 Byrd Mountain (Georgia)	
 Byrd Mountain (North Carolina)	
 Byrd Mountain (Oklahoma)	

Siehe auch:
 Bird Mountain